Amasis peut désigner :
 Amasis ou Ahmôsis II, un pharaon de la  ;
 Amasis, un potier athénien du .